Michael Madsen kan være flere personer:

 Michael Madsen (instruktør) – dansk instruktør og konceptkunstner.
 Michael Madsen (bokser) – dansk professionel bokser.
 Michael Madsen (ishockeyspiller) – dansk ishockeyspiller der p.t. spiller for SønderjyskE Ishockey.
 Michael Madsen (skuespiller) – amerikansk skuespiller.
 Michael Ole Madsen - dansk skakspiller. Født Nyk. F 10.maj 1968

Fodboldspillere:
 Michael Madsen (fodboldspiller, født 1967) – tidligere dansk fodboldspiller (midtbane).
 Michael Madsen (fodboldspiller, født 21.03.1972) – tidligere dansk fodboldspiller (forsvar).
 Michael Madsen (fodboldspiller, født 07.05.1972) – tidligere dansk fodboldspiller (forsvar).
 Michael Madsen (fodboldspiller, født 1973) – tidligere dansk fodboldspiller (midtbane).
 Michael Madsen (fodboldtræner) – dansk fodboldtræner, tidligere fodboldspiller (midtbane) og sportschef.
 Michael Madsen (fodboldspiller, født 1981) – tidligere dansk fodboldspiller (forsvar).